Шахназа́ров — фамилия. Этимология иранская. Применительно к самым известным своим носителям — русифицированная версия армянской фамилии Шахназарян. Иногда встречается также среди мусульман Дагестана, в частности, происходящих из аула Чох. Известные носители:

 Шахназаров, Александр Багратович (1902—1997) — врач, профессор медицины.
 Шахназаров, Георгий Хосроевич (1924—2001) — юрист и политолог, писатель.
 Шахназаров, Карен Георгиевич (род. 1952) — советский и российский кинорежиссёр.
 Шахназаров, Николай Самсонович (1908—?) — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Шахназаров, Юрий Михайлович (род. 25. 01.1950) — советский музыкант.

Шахназарова 
 Шахназарова, Нелли Григорьевна (1924—2016) — советский и российский музыковед, педагог.

См. также 
 Мелик-Шахназарян

Примечания